Марин Чилић је освојио титулу. У финалу је савладао Ендија Марија са 6:4, 7:5.

Носиоци

Жреб

Завршница

Горња половина

Група 1

Група 2

Доња половина

Група 3

Група 4

Спољашње везе
 Главни жреб
 Квалификације
 

 
Отворено првенство Синсинатија - мушкарци појединачно
Отворено првенство Синсинатија 2016.